Lonemore (Ross-shire), een plaats in Ross and Cromarty, Schotland.
 Lonemore (Sutherland), een plaats in Sutherland, Schotland.